«Placebo» puede referirse a:

Farmacología 
 Sustancia placebo, sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico.
 Efecto placebo, capacidad curativa de un agente terapéutico que no produce ningún efecto farmacológico.

Música 
 Placebo (banda) (1994-), grupo musical de rock alternativo de Reino Unido.
 Placebo (álbum) (1996), álbum del grupo musical Placebo.